Джерело́ — потік води, що утворюється внаслідок виходу підземних вод на поверхню землі.
 Підводні джерела — джерела підземних вод на дні або бортах водойми, або потоку.
 Джерело — кипінь, кипляча вода.
 Джерело — застаріла назва дула гармати («жерла»).
 Джерело — застаріла назва вулканічного кратера («жерла»).
 Джерело — те, що дає початок чому-небудь, звідки постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідний початок.
 Джерела світла
 Джерело живлення
 Джерело струму
 Джерела пилоутворювання
 Джерело інвазії — заражена людина чи тварина, в організмі яких розмножуються збудники інвазії.
 Джерело інфекції — заражена людина або тварина, організм яких є природним середовищем існування і накопичення патогенних мікроорганізмів.
 Джерело іонізаційного випромінювання — фізичний об'єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину.
 Джерело надзвичайної ситуації — небезпечне природне явище або подія техногенного походження, внаслідок яких виникла чи може виникнути надзвичайна ситуація.
 Джерело радіаційної небезпеки — технологічний об'єкт у складі промислового підприємства, що використовує в процесі нормального функціонування радіоактивні речовини.
 Промислове джерело забруднення — джерело забруднення, спричинене впливом виробничих процесів або взаємозв'язаних з ними допоміжних процесів.
 Джерело інформації — про того або те, від кого або звідки довідуються про що-небудь.
 Джерело (документ) — писемна пам'ятка, документ, на основі якого будується наукове дослідження.
 Історичне джерело
 Вікіджерела
 «Джерело» – навчально-реабілітаційний центр у Львові.
 «Джерело» (Камерно-інструментальний квартет «Джерело») – музичний колектив (квартет) при Національній філармонії України.
 «Джерело» — назва кількох романів.

Фільми 

 «Джерело» — радянський чорно-білий художній фільм-драма 1968 року.
 «Джерело» — радянський художній фільм 1981 року.
 «Джерело» (The Fountain) — фільм 2006 року.

Топонім 

 Джерело (село) — село в Україні, Олевському районі Житомирської області

Гідрологічні пам'ятки природи:
 Джерело — у с. Мала Смілянка (Смілянський район, Черкаська область)
 Джерело — у с. Ташлик (Смілянський район, Черкаська область)
Заказник:
 Джерело — лісовий заказник, Чернівецька область

Джерела